Кузнечихинское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Кузнечихинское сельское поселение — в Спасском районе Республики Татарстан.
 Кузнечихинское сельское поселение — в Ярославском районе Ярославской области.